Sérgio Ferreira (escritor)  — escritor e cineasta português 
 Sérgio Henrique Ferreira  — médico e farmacologista brasileiro 
 Sérgio Ferreira (guitarrista)  — músico da banda LS Jack 

Desambiguações de antropônimos